Pille est le compagnon de Goleo VI, la mascotte officielle de la Coupe du monde de football de 2006. Pille prend la forme d'un ballon de football parlant et est réputé insolent. Selon l'histoire fictive qui lui a été inventée, Pille serait né le  dans une usine d'Adidas. Il aurait été gonflé avec un gaz mystérieux qui a fait de lui un être vivant à part entière. Il aurait ensuité été envoyé à l'Euro 2004, où Goleo l'aurait alors attrapé.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe du monde de football de 2006
 Mascotte de football

Liens externes 
 Site officiel FIFAWorldCup

Mascotte de Coupe du monde de football
Coupe du monde de football 2006